Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme a questa edizione del torneo. Murray ha fatto coppia con Neal Skupski, mentre Soares ha fatto coppia con Mate Pavić, entrambe le coppie sono state sconfitte in semifinale rispettivamente da Ivan Dodig e Filip Polášek e da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

In finale Dodig e Polášek hanno sconfitto Cabal e Farah con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (semifinale)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)

Alternate 

  Rohan Bopanna /  Denis Shapovalov (secondo turno)

  Adrian Mannarino /  Lucas Pouille (primo turno)

Wildcard 

  Novak Djokovic /  Janko Tipsarević (primo turno)
  Ryan Harrison /  Jack Sock (secondo turno)

  Nicholas Monroe /  Tennys Sandgren (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2019